Tudomány és Technika Háza (Kecskemét)
 Tudomány és Technika Háza (Miskolc)